bezwodnik octowy, (CH3CO)2O
 kwas acetylooctowy, CH3C(O)CH2COOH